Molekulska formula -{C21H24O6}- se može odnositi na:

 6',7'-Dihidroksibergamotin
 Arktigenin